Shavarsh ist die englische Transkription des armenischen Namens Scharawasch und steht für:
 Scharwasch Karapetjan (* 1953), sowjetisch-armenischer Flossenschwimmer und Lebensretter
 Shavo Odadjian (eigentlich: Shavarsh Odajian; * 1974), US-amerikanischer Bassist armenischer Herkunft
 (3027) Shavarsh, Asteroid des mittleren Hauptgürtels.